In 1950 werd het 48ste seizoen van de Nemzeti Bajnokság gespeeld, de hoogste Hongaarse voetbalcompetitie. Het was een overgangsseizoen waar er enkel een heenronde gespeeld werd. Het competitieformat werd gewijzigd van een zomer/lente seizoen naar een lente-herfst seizoen in één kalenderjaar. 

Honvéd volgde zichzelf op als kampioen.

Eindstand

Kampioen

Externe links
 RSSSF

Hongaars voetbalseizoen